Hymenophora denudata är en flockblommig växtart som beskrevs av Domenico Viviani och Ernest Saint-Charles Cosson. Hymenophora denudata ingår i släktet Hymenophora och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
denudata